Мещанка:
 Мещанка — женский городской обыватель, мужской — мещанин.

Топоним

Казахстан 
 Мещанка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.

Украина 
 Мещанка — село в Лиманском районе Одесской области.

Гидроним 
 Мещанка — река в Кемеровской области, приток Нижней Терси.
 Мещанка — река на Алтае, приток Булухты.